Sugar Rush steht für:
 Sugar Rush (Roman), Roman von Julie Burchill aus dem Jahr 2004
 Sugar Rush (Fernsehserie), eine zwanzigteilige britische Fernsehserie von Channel 4, basierend auf dem Roman von Julie Burchill
 Sugar Rush (2019), ein nigerianischer Film von Regisseur Kayode Kasum auf Netflix
 Sugar Rush (Lied), ein Lied der japanischen Band AKB48
 Sugar Rush (Kochshow), eine US-amerikanische Kochshow von Netflix